Nell Hopman e Harry Hopman hanno battuto in finale Dot Stevenson e Don Turnbull 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Nell Hopman /  Harry Hopman (Campioni)
 Dot Stevenson /  Don Turnbull (finale)

 Nancye Wynne /  Gar Moon (semifinali)
 Joan Hartigan /  Arthur Huxley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1937